Termine processuale – termine processuale nell'ordinamento civile italiano
Termine processuale – termine processuale nell'ordinamento penale italiano